Мемориал Рубинштейна — традиционный международный турнир, посвященный памяти международного гроссмейстера А. К. Рубинштейна (1882—1961). Проводится каждый год в польском городе Поляница-Здруй.

Главный турнир проводится по круговой системе. На раннем этапе существования соревнования число участников варьировалось от 14 до 18, с 1991 г. это число было сокращено до 12, а с 1997 г. в главных турнирах участвуют 10 шахматистов. Обычно наряду с главным турниром проводится побочное соревнование. В 1994, 2001—2005, 2009, 2010, 2012 и 2014 гг. главный турнир не проводился.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Szachowe Memoriały Akiby Rubinsteina
 Polanica Zdrój: wielka karta w historii polskich szachów
 Polbase: Memoriały Akiby Rubinsteina Polanica Zdrój

Рубинштейн
Шахматы в Польше
Международные спортивные соревнования в Польше